Franck Cazalon (né en 1957), joueur de basket-ball français ;
 Laurent Cazalon (né en 1979), joueur de basket-ball français.

Homonymie de patronyme